Семён Пронский:
 Пронский, Семён Глебович (ум. 1555) — князь, государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Пронский, Семён Данилович (ум. 1584) — князь, боярин и воевода.